Bayview Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Bayview Heights (Delaware), im Kent County
 Bayview Heights (Utah), im Davis County
 Bayview Heights (Wisconsin), im Dane County

in anderen Ländern:
 Bayview Heights (Queensland), Australien
 Bayview Heights (Saskatchewan), Kanada